De Amerikaanse zone was een van de drie regionale zones van de Fed Cup in 2010. Binnen deze zone is Groep I het hoogste en Groep II het laagste niveau.

Groep I 
 Locatie: Yacht y Golf Club Paraguayo, Lambaré, Paraguay (gravel, buiten)
 Data: 3–6 februari 2010
 Loting: 2 februari 2010

Play-offs 

 Canada kwalificeerde zich voor de Wereldgroep II play-offs.
 Cuba en Puerto Rico degradeerden naar Groep II in 2011.

Groep II 
 Locatie: National Tenis Club, Guayaquil, Ecuador (gravel, buiten)
 Data: 19–24 april 2010
 Loting: 18 april 2010

Play-offs 

 Mexico en Peru promoveerden naar Groep I in 2011

Externe link 
 Fed Cup website

Fed Cup in 2010